Стыкув () — село (деревня) в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят, гмина Глогув-Малопольски.

Население — 845 человек (2011).

География 
Находится на юго-востоке Польши.
Расположен примерно в 17 км к северу от города Жешува.

Примечания 

Населённые пункты Жешувского повета